Sexteto Juventud es una agrupación musical de salsa venezolana la cual dio grandes aportes musicales al género desde su aparición. Fue fundada en el día de las Madres, en Caracas en el año 1962, llamado el Conjunto Rítmico Juventud, que luego se convertiría en el Sexteto Juventud. Estuvo conformado en principio por: Olinto Medina como director y bajista, Juan Medina en la guitarra, Arturo López como vocalista, Elio Pacheco en la tumbadora, Carlos Croquer en la batería e Isaías en el bongó.

Al poco tiempo de creada la agrupación, el percusionista Elio Pacheco se ve impedido de permanecer en la agrupación pero recomienda a su amigo el bongosero Carlos Quintana el cual después de unos ensayos fue aceptado inmediatamente.
Hizo éxitos temas como La Cárcel, Una sola bandera, La ley, Espiritualmente, Tostao Colao, Vestida de blanco, Ponte en ritmo, etc

Referencias 

 Colección personal ingeniero Didier Fernando castillo Urrea

Enlaces externos 
 www.buscasalsa.com
 Web oficial

Sextetos de música de Venezuela
Grupos de música salsa de Venezuela
Orquestas de América del Sur
Grupos de música de Venezuela
Música clásica de Venezuela
Orquestas de Venezuela